Скрипченко — украинская фамилия. Известные носители:
 
 Скрипченко, Александра Сергеевна (род. 1989) — российский математик, декан матфака ВШЭ.
 Скрипченко, Валерий Викторович (1952—2006) — начальник научно-технического управления Роскомдрагмета Российской Федерации, Народный депутат РСФСР
 Скрипченко, Вадим Викторович (род. 1975) — белорусский футболист и тренер.
 Скрипченко, Константин Петрович (1915—1967) — советский футболист, тренер.
 Скрипченко, Фёдор Фёдорович (1935—2010) — советский и молдавский шахматный педагог и организатор.
 Скрипченко, Эльмира Фёдоровна (род. 1976) — молдавская и французская шахматистка.